Фаналука, или фаналока () — хищное млекопитающее из семейства мадагаскарских виверр (Eupleridae). Вид выделяют в монотипический род фаналук (Fossa).

Описание 
У фаналуки массивное умеренно удлинённое тело и цилиндрический хвост, составляющий примерно половину длины тела. Длина тела достигает 40—45 см, длина хвоста — 21—25 см. Масса тела самцов до 2 кг, самок до 1,5 кг. Морда длинная узкая; лапы относительно тонкие с небольшими когтями. Зубы режущего типа, слабо дифференцированные, хорошо выражены хищнические предкоренные, но клыки развиты слабо. Мех короткий густой рыжеватый с тёмно-коричневыми пятнами на боках, сливающимися в прерывчатые продольные полосы на спине. Брюхо серовато-белое. На хвосте шерсть немного длиннее с тёмно-бурыми пятнами вытянутыми в виде поперечных колец. Характерно отсутствие анальных желёз.

Распространение 
Эндемик Мадагаскара. В прошлом была широко распространена во всех лесах острова. В настоящее время встречается только в лесах на востоке и севере Мадагаскара, главным образом во влажных местообитаниях — вдоль водотоков и в болотистых местностях. Населяет подлесок густых дождевых лесов, в том числе прибрежных. Распространена до высоты 1600 м, но выше 1000 м встречается редко. Вторичных лесов избегает.

Образ жизни 
Ведёт исключительно наземный образ жизни, активна по ночам. Днём прячется в дуплистых деревьях, под упавшими стволами и среди скал. Питается мелкими позвоночными (млекопитающими, пресмыкающимися и земноводными), насекомыми и птичьими яйцами. Брачный период в августе-сентябре. Беременность длится около 82—89 дней, в помёте только один детёныш. Детёныши рождаются хорошо развитыми, с открытыми глазами, самостоятельными становятся через 10 недель, половой зрелости достигают в двухлетнем возрасте.

Охрана 
Занесена в Красный список МСОП как уязвимый вид, который в скором будущем может оказаться под угрозой исчезновения, а также во Второе приложение СИТЕС. За последние 10 лет численность фаналук в природе сократилась на 20—25 % из-за уничтожения мест обитания, частой охоты и влияния одичавших завезённых хищников: кошек, собак и индийских малых цивет (Viverricula indica), являющихся их конкурентами. А собаки, кроме того, также как и местные хищники, охотятся на фаналук. Охраняется в нескольких национальных парках: Монтан д’Амбре (Montagne d’Ambre), Масуала (Masoala), Мароджеджи (Marojejy), Захамена (Zahamena), Раномафана (Ranomafana) и Андохахела (Andohahela), а также в заповеднике Анкарана (Ankarana Special Reserve).

Примечания

Литература 
 Альбиньяк Р. Хищные // Мадагаскар (Серия: Золотой фонд биосферы) / пер. с англ., науч. ред. к. б. н. Б. Д. Васильев, отв. ред. серии В. Е. Соколов. — М.: Прогресс, 1990. — С. 207—209. — 296 с. — ISBN 5-01-002049-1.
 Соколов В. Е. Систематика млекопитающих. Том 3. Китообразные, хищные, ластоногие, трубкозубые, хоботные, даманы, сирены, парнокопытные, мозоленогие, непарнокопытные. — М.: Высшая школа, 1979. — С. 205—206. — 528 с.
 Goswami A., Friscia A. 2010. Carnivoran Evolution: New Views on Phylogeny, Form and Function. Cambridge University Press. P. 68—69. 491 p. ISBN 1-139-48853-8
 Garbutt N., Bradt H., Schuurman D. 2008. Madagascar Wildlife: A Visitor’s Guide. 3-rd ed. Bradt Travel Guides. P. 78. 171 pp. ISBN 1-84162-245-1
 Garbutt N. 2007. Mammals of Madagascar: A Complete Guide. Yale University Press. 304 pp. ISBN 0-300-12550-X
 Macdonald D. (ed.) 1984. The Encyclopedia of Mammals. New York.
 Anderson S. (ed.) 1982. Simon & Schuster’s Guide to Mammals. Milan.
 Fischer S. R. 2013. Islands: From Atlantis to Zanzibar. Reaktion Books. P. 66. 336 pp. ISBN 1-78023-053-2

Ссылки 
 Hawkins F. 2015. Fossa fossana. The IUCN Red List of Threatened Species 2015.
 Видео, фото и описание фаналуки (Fossa fossana) на ARKive

Мадагаскарские виверры
Млекопитающие Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Монотипические роды млекопитающих
Животные, описанные в 1776 году